

Брянская область 

 Краснинский сельсовет Брасовского района (упразднён в 2012 году с реорганизацией сельсоветов в сельские административные округа)

Волгоградская область 

 Краснинский сельсовет Даниловского района

Кемеровская область 

 Краснинский сельсовет Ленинск-Кузнецкого района (упразднён в 2007 году с реорганизацией сельсоветов в сельские территории)

Липецкая область 

 Краснинский сельсовет Краснинского района

Челябинская область 

 Краснинский сельсовет Верхнеуральского района